Monólithos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Monólithos (ort), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Monólofo, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Akropótamos (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar